ACL kan syfta på:

 ACL – ett multinationellt rederi som idag ägs av the Grimaldi Group, se Atlantic Container Line
 ACL – en tabell/lista över en dators operativsystems program/filer som visar behörighetsrättigheter för varje användare, se Access Control List
 ACL - en sammanslutning av forskare inom språkteknologi, se Association for Computational Linguistics
 ACL – ett främre korsband anterior cruciate ligament, se Korsband
 ACL – en kattras, se American curl